Михаил Гневушев:
 Гневушев, Михаил Андреевич (1911—1987) — советский геолог, один из участников открытия алмазной трубки «Мир», доктор геолого-минералогических наук.